— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1646—1870), в провинции Хиго региона Кюсю. Дочерний хан Кумамото-хана (熊本藩).

Краткая информация 
Административный центр: городок Уто в уезде Уто (современный город Уто, префектура Кумамото).

Уто-хан был образован в 1646 году и управлялся родом Хосокава, который принадлежал к тодзама-даймё и имел статус правителя лагеря (陣屋). Главы рода имели право присутствовать в ивовом зале сёгунов.

Уто-хан был ликвидирован в 1870 году.

Доход хана — 30 000 коку риса

Правители

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии